Stazione di Lavis – fermata ferroviaria della Ferrovia del Brennero
 Stazione di Lavis FTM (1960) – fermata ferroviaria della linea Trento-Malé-Mezzana attiva dal 1964 al 2018
 Stazione di Lavis FTM – fermata ferroviaria della linea Trento-Malé-Mezzana attiva dal 2018